Публий Валерий (, архаич.  «Поплий Валезий»):

 Публий Валерий Катон — римский грамматик и поэт
 Публий Валерий Публикола — один из легендарных основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н. э.

Валерии